Такмичење у скоку уудаљ у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2006. у Гетеборгу, одржано је 1 и 13. августа на стадиону Улеви.

Титулу освојену 2002. у Минхену није браниила Татјана Котова из Русије, јер је издржавала казну забране такмичњења због коришћења недозвољених стимулативних средстава.

Земље учеснице 
Учествовале су 33 атлетичарке из 20 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2006. години 
Десет најбољих европских скакачица удаљ 2006. године до почетка првенства (11. августа 2096), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

 Тачмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2006.

Сатница

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма је износила 6,65 метара. У финале су се пласирале три атлетичарке које су прескочиле норму (КВ), и девет на основу постигнутог резултата (кв)

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2006.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2006.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици на отвореном